Dvorec Boštanj je lahko en izmed dveh dvorcev v naselju Boštanj (Občina Sevnica):

 Dvorec Boštanj (Stanjski grad), propadel po 2. svetovni vojni
 Dvorec Boštanj (Liparjev gradič), obstoječ

Glej tudi 

 Grad Boštanj